Joachim van den Hove (1567-1620), Vlaams-Nederlands  componist en luitist.
 Maarten van den Hove (1605-1639), Nederlandse wiskundige en sterrenkundige 
 Henri van den Hove (1778-1842), Belgische politicus 
 Anna van den Hove (1557-1597), Vlaams doopsgezind dienstmeisje 

 Jeroen van den Hoven (1975), hoogleraar Filosofie van informatie- en communicatietechnologie aan de Erasmus universiteit  
 Paul van den Hoven (1954), Nederlands taalkundige, jurist en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Zie ook 
 Ivo van Hove (1958), Vlaamse toneelregisseur 
 Vandenhove